Tashima bezeichnet:

 Tashima (Hiroshima): Insel in der Präfektur Hiroshima

Tashima ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Tashima (* 1960), US-amerikanisch-japanischer Regisseur und Schauspieler 
 Kōzō Tashima (* 1957), japanischer Fußballfunktionär, -spieler und -trainer